5-й выпуск  Тура Йоркшира — шоссейной многодневной велогонки по дорогам британского графства Йоркшир. Гонка прошла с 2 по 5 мая 2018 года в рамках Европейского тура UCI 2019. Победу одержал британский велогонщик Кристофер Лоулесс из .

Участники 
Участниками гонки стали 18 команд: 4 команд категории UCI WorldTeam, 7 проконтинентальных и 6 континентальных команд, а также сборная Великобритании. Всего на старт соревнования вышли 130 гонщиков. До финиша доехали 96 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут состоял из 4 этапов общей протяжённостью 617,5 километра.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур Йоркшира 2019 на FirstCycling
 
 
 
 

2019 год в велоспорте
Спорт в Великобритании в 2019 году
Май 2019 года